La Tête dans les étoiles, épisode 4 de la série Karine et Ari (1996)
 La Tête dans les étoiles,  album de la série de bande dessinée Muriel et Boulon (2000)
 La Tête dans les étoiles, épisode 13 de la saison 5 de la série Joséphine, ange gardien (2001)
 Hawking, la tête dans les étoiles, téléfilm britannique (2004)
 La Tête dans les étoiles, épisode 191 de la saison 25 de la série Alerte Cobra (2009)
 La Tête dans les étoiles,  tome de la série de bande dessinée Nina Tonnerre (2009)
 La Tête dans les étoiles, épisode 9 de la saison 8 de la série Famille d'accueil (2009)